Kolessa ist der Familienname folgender Personen:

 Filaret Kolessa (1871–1947), ukrainischer Musikwissenschaftler und Folklorist
 Iwan Kolessa (1864–1898), ukrainischer Volkskundler und Ethnograph 
 Lubka Kolessa (1902–1997), ukrainische Pianistin und Musikpädagogin
 Mykola Kolessa (1903–2006), ukrainischer Komponist, Dirigent und Pädagoge
 Oleksandr Kolessa (1867–1945), ukrainischer Volkskundler, Literarhistoriker und Politiker